Mela, un término en sánscrito que significa "reunión", "congregar" o "feria"
 Mela, comuna francesa del departamento de Córcega del Sur, en la colectividad territorial de Córcega
 Aukusti Juhana Mela, naturalista finés, escritor de ficción
 Ángela de Mela, poetisa cubana
 Jan Mela, un explorador polaco
 Jaime Mela, un esgrimidor español